Ни́на Фёдоровна Талы́зина (28 декабря 1923, Лучинское, Ярославская область, СССР — 6 января 2018, Москва, Россия) — советский и российский психолог. Специалист в области педагогической психологии. Лауреат большого количества премий и наград за заслуги в области науки и образования. Внесла крупный вклад в разработку деятельностного подхода к обучению. Действительный член Академии педагогических наук СССР (с 1989), действительный член Российской академии образования (c 1993).

Биография 
Н. Ф. Талызина родилась в многодетной крестьянской семье в селе Лучинское под городом Ярославлем. В молодости на мировоззрение Н. Ф. Талызиной большое влияние оказала семья просветителя Б. Ф. Некрасова, племянника Н. А. Некрасова.

После окончания семилетней школы Н. Ф. Талызина поступила в 1939 году в Ярославское педагогическое училище. В 1942 году стала студенткой физико-математического факультета Ярославского педагогического института, где начала заниматься психологией под руководством профессора НИИ психологии АПН РСФСР Т. Е. Егорова.

С 1947 по 1950 гг. училась в аспирантуре НИИ психологии АПН РСФСР. Под руководством профессора П. А. Шеварева защитила диссертацию на тему «Умозаключения при решении геометрических задач». Одновременно работала в научной лаборатории психологии обучения, которую возглавляла Н. А. Менчинская.

С 1950 года работала в Московском государственном университете. Научно-исследовательскую деятельность в МГУ начала под руководством П. Я. Гальперина. Сотрудничала с ним с самого начала разработки его теории поэтапного формирования умственных действий, является его ученицей и последовательницей. В 1970 г. под его руководством защитила докторскую диссертацию на тему «Управление процессом усвоения знаний».

В 1963 году возглавила кафедру педагогики философского факультета МГУ, а после создания факультета психологии — кафедру педагогической психологии и педагогики, заведующей которой была в течение 28 лет. В 1971 г. Н. Ф. Талызиной было присвоено звание профессора, в том же году она была избрана членом-корреспондентом АПН СССР, а в 1989 г. — академиком АПН СССР (РАО).

С 1966 г. являлась руководителем лаборатории педагогической психологии, с 1989 г. возглавляла Центр по переподготовке работников системы образования при факультете психологии МГУ, осуществляющий обучение преподавателей и методистов на основе деятельностной теории учения.

Умерла 6 января 2018 года; похоронена на Истринском кладбище в Московской области.

Научный вклад 

Исходными теоретическими постулатами деятельностной теории учения послужили положения, разработанные в советской психологии Л. С. Выготским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпериным. С точки зрения Талызиной, именно деятельностный подход является метологической базой для создания психологии, которая позволяет преодолеть функционалистский подход к психике, мешающий eё адекватному исследованию. В качестве единицы анализа (в том числе учебной деятельности) должна выступать не изолированная функция, а действие как системное образование. Н. Ф. Талызина осуществляет дальнейшее развитие идей деятельностной теории и общепсихологической теории становления психических функций П. Я. Гальперина. Благодаря Н. Ф. Талызиной теория формирования умственных действий и понятий в настоящее время реализуется на практике в процессе обучения во всем мире.

Обширные исследования Н. Ф. Талызиной внесли большой вклад в развитие педагогической психологии, а также в организацию современного непрерывного образования и профессиональной подготовки психологов. Н. Ф. Талызиной активно изучались закономерности и механизмы процесса учения, формирования умственных действий и познавательных умений. Разработаны методы моделирования различных видов познавательной деятельности и принципы управления процессом их формирования. Сформулирована деятельностная концепция программированного обучения.

Н. Ф. Талызиной было проведено семь циклов исследований. Они посвящены:
 формированию научных понятий;
 возрастным возможностям усвоения логического мышления;
 моделированию и формированию познавательных видов деятельности;
 психологическим механизмам обобщения;
 рассмотрению обучения как одного из видов управления и анализу особенностей реализации в обучении требований общей теории управления;
 деятельностному подходу к психодиагностике интеллекта;
 использованию деятельностного подхода при разработке проблем дидактики.
Результаты исследований Н. Ф. Талызиной представлены в многочисленных (более 400) публикациях, изданных на 16 языках.

Основные труды 
 Теоретические проблемы программированного обучения. М., 1969;
 Пути и возможности автоматизации учебного процесса. (В соавторстве с Т. В. Габай). М., 1977;
 Методика составления обучающих программ: Учебное пособие. 1980;
 Управление процессом усвоения знаний: психологические основы. М., 1975, 1984;
 Педагогическая психология. Психодиагностика интеллекта. (Совместно с Ю. В. Карповым). М., 1987;
 Пути разработки профиля специалиста. (Ред. и соавт.). Саратов, 1987;
 Формирование познавательной деятельности младших школьников: Кн. для учителя; М., 1988;
 Природа индивидуальных различий: Опыт исследования близнецовым методом. (Совместно с С. В. Кривцевой, Е. А. Мухаматулиной). М., 1991;
 Формирование приемов математического мышления (Сборник) (Ред. и соавт.). М., 1995;
 Усвоение научных понятий в школе. (Совместно с И. А. Володарской, Г. А. Буткиным). М., 1999;
 «Практикум по педагогической психологии», М., 2002, 2008;
 Педагогическая психология. Учебное пособие. М., 1998—2013 (9 изданий).

Награды и звания 
Н. Ф. Талызина — заслуженный профессор Московского университета (1997); почетный профессор факультета психологии МГУ (2003); обладатель большого количества наград за вклад в развитие науки и образования. В их число входит:
 золотая медаль «Выдающиеся ученые 21 века» Международного биографического центра (2007);
 премия Президента Российской Федерации в области образования (1997).

 премия имени М. В. Ломоносова за научную деятельность (2001) за цикл работ «Деятельностная теория учения и обучения»;
 золотая медаль Российской Академии Образования (2007);
 медаль Н. К. Крупской;
 медаль К. Д. Ушинского;
 значок «Отличник высшего образования»;
 две медали ВДНХ;
 Орден Кубы за вклад в развитие образования в республике (1988);
 победитель Национального конкурса «Золотая Психея» в номинации «Патриарх российской психологии» (2013);
 и другие.

Примечания

Ссылки 
 Талызина Н. Ф. Воспоминания, размышления, беседы.
 Персонологическая рефлексия жизнетворчествa Н. Ф. Талызиной и её психолого-педагогической деятельности на кафедре педагогики МГУ
 Психологи МГУ. Талызина Нина Фёдоровна
 Интервью с Н. Ф. Талызиной (1993 г.)
 Интервью с профессорами МГУ (2006 г.)
 К 60-летию со дня рождения Н. Ф. Талызиной
 Талызина Н.Ф на сайте факультета педагогического образования МГУ .
 Талызина Н. Ф. на сайте Российской академии образования.
 Некролог Н. Ф. Талызиной на сайте факультета психологии МГУ

Академики АПН СССР
Психологи СССР
Психологи России
Женщины-психологи
Выпускники ЯГПУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели факультета психологии МГУ
Авторы учебников психологии
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Кандидаты педагогических наук